Kalambokidis ist der Familienname folgender Personen:
 Georgios Kalambokidis, griechischer Segelsportler und Olympiateilnehmer 1948
 Laura Kalambokidis, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin